De  FA Community Shield 2008 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 86e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association) en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen. 

De wedstrijd werd gespeeld in het Wembley Stadium te Londen op 10 augustus 2008 door Manchester United, dat in het seizoen 2007/2008 de Premier League won, en Portsmouth, de winnaar van de FA Cup in 2008. De supercup werd op dezelfde manier beslist zoals de voorgaande editie, met een strafschoppenserie. Manchester United won de serie met 3−1. Edwin Van der Sar stond onder de lat bij United.

Wedstrijd

Zie ook 
 Engels voetbalkampioenschap 2007/08
 Finale FA Cup 2008
 Finale League Cup 2008

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2008